Birtwhistle ist der Familienname folgender Personen:
 John Birtwhistle (* 1946), englischer Dichter
 Jacob Birtwhistle  (* 1995), australischer Triathlet

Siehe auch:
 Birtwistle